Ши́бенец — микрорайон города Фокино Брянской области России. Упразднённый в 1969 году посёлок Дятьковского района.

География 
Находится на трассе  Брянск — Дятьково — Людиново — Киров — трасса , на правом берегу Болвы.

Топоним 
Этимология наименования, по-видимому, восходит к слову «шибеница», заимствованному из украинского языка.

История 
На берегу Болвы, на мысу между двумя оврагами, в 1955 году было открыто городище времён юхновской культуры и древнерусского времени, а в его окрестностях — селище железного века и поселение эпохи бронзы.

Упоминается с середины XIX века как деревня Брянского уезда (до 1924 — в составе Любохонской волости); бывшее владение Ф. С. Жабина, позднее С. И. Мальцова.
При формировании районов, в 1929 отнесён к Брянскому району (Дарковичский, с с 4 марта 1959 года входит в Толвинский с/с); с 1960 в составе  Дятьковского района в подчинении пгт Цементный (с 1964 — г. Фокино).

25 декабря 1969 года Решением Брянского облисполкома о включении в состав г. Фокино Дятьковского района пос. Шибенец включён в состав города.

В настоящее время — основной спальный район этого города.

Инфраструктура 
Отделение связи (Фокино-1). Приходской храм Покрова Пресвятой Богородицы (с 1999).

Микрорайон окружён сосновым лесом, в котором расположены различные оздоровительные учреждения, в том числе детские летние лагеря.

Транспорт 
Регулярное транспортное сообщение с остальной частью города Фокино, с Бежицей, c Дятьковом и многими населёнными пунктами Дятьковского района, а также с прилегающими районами Калужской области.

Литература 
 
 Археологическая карта России: Брянская область. / Автор-составитель А. В. Кашкин. — , 1993. — С. 70. — ISBN 5-87670-005-3

Населённые пункты по алфавиту
Бывшие населённые пункты Дятьковского района Брянской области
Микрорайоны городов Брянской области
Населённые пункты, вошедшие в состав Фокино (Брянская область)
Населённые пункты, упразднённые в 1969 году